Selec ist der Familienname folgender Personen:
 Dobrivoje Selec (1943–2008), jugoslawisch-kroatischer Handballspieler

Geografie:
 Selec, Gemeinde im Nordwesten der Slowakei